Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, bisbe i cardenal català, (Cambrils, el Baix Camp, 3 d'octubre de 1868 - Friburg, Suïssa, 13 de setembre de 1943)
 Francesc Vidal Burdils (Felanitx, 1901 - Barcelona, 1955), creador el 1928 de la revista mensual La Nostra Terra
 Francesc Vidal i Careta (Barcelona, 1860 - Madrid, 1923), metge, naturalista i compositor
 Francesc Vidal i Descamps (Perpinyà,  - segle XVII), professor i rector de la universitat de Perpinyà i conseller de la Reial Audiència de Barcelona
 Francesc Vidal i Gomà (Barcelona, 1894 - Barcelona, 1970), pintor
 Francesc Vidal i Jevellí (1848-1914), moblista i decorador modernista
 Joan Francesc Vidal Jové (Manresa, 1899 – 1974), advocat, polític, prosista i dramaturg
 Francesc Vidal i Roca, (Reus 1816 - Oviedo 1880), músic
 Francesc Vidal i Ros, Conseller en Cap el 1674
 Francesc Vidal i Solares (Cardenas (Cuba), 1854 - Barcelona, 1922), metge
 Francesc Vidal Vives, artista visual